Elizabeth van York (Westminster, 11 februari 1466 — Tower of London, 11 februari 1503) was de gemalin van koning Hendrik VII van Engeland. Ze was de moeder van de beroemde koning Hendrik VIII.

Elizabeth werd geboren in Westminster als het oudste kind van koning Eduard IV van Engeland en Elizabeth Woodville. Het gerucht ging dat haar oom Richard III van Engeland met haar zou trouwen, zodra zijn zieke vrouw Anne Neville was overleden. Bewijs om zijn plan te staven is nooit gevonden, maar men gaat ervan uit dat Elizabeths moeder het gerucht verspreidde om haar dochter op de troon te helpen.

Op 22 augustus 1485 versloeg Hendrik Tudor koning Richard III tijdens de Slag bij Bosworth, waarop hij gekroond werd als koning Hendrik VII. Hoewel hij in Frankrijk had gezworen met Elizabeth te trouwen, stelde hij het huwelijk uit tot 18 januari 1486, drie maanden na zijn kroning. Elizabeth werd tot koningin gekroond op 20 november 1487. 

Een paar dagen na de geboorte van haar jongste dochter stierf Elizabeth op 37-jarige leeftijd. Hendrik VII liet haar bijzetten in Westminster Abbey.

Huwelijk en kinderen
Elizabeth van York trouwde op 18 januari 1486 met koning Hendrik VII van Engeland. Ze baarde zeven kinderen:
 Arthur (20 september 1486 – 2 april 1502) Hij stierf vlak na zijn huwelijk met Catharina van Aragon, de dochter van Ferdinand II van Aragon. 
 Margaretha (28 november 1489 – 18 oktober 1541)
 Hendrik (28 juni 1491 – 28 januari 1547)
 Elizabeth (2 juli 1492 – 14 september 1495)
 Maria (18 maart 1496 – 25 juni 1533)
 Edmund, Hertog van Somerset (21 februari 1499 – 19 juni 1500)
 Catharina (2 februari 1503 – 2 februari 1503)

Voorouders

Partner van de koning van Engeland
Huis York
Persoon in de 15e eeuw
York, E